Ла Качора има више значења:

 Ла Качора (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Качора (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Качора (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Качора (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику